Финалът на Световното първенство по футбол през 2002 година е футболен мач, проведен на 9 юли 2002 на стадион „Ниссан“ в Йокохама, за да определи шампиона на Световно първенство по футбол 2002.

Пътят към финала

Детайли 

Световно първенство по футбол 2002
Йокохама